Bubikopf steht für:

 Bubikopf (Frisur), Kurzhaarschnitt für Damen
 Bubikopf (Pflanze), Pflanzenart in der Familie der Brennnesselgewächse (Urticaceae)
 Bubikopf, Spitzname einer Lokomotive, siehe DR-Baureihe 64

 Siehe auch